Calanoides är ett släkte av kräftdjur. Calanoides ingår i familjen Calanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Calanoides